Halestorm — многозначный термин.

 Halestorm — американская рок-группа.
 Halestorm — дебютный альбом американской альтернативной группы «Halestorm».
  — американская кинокомпания.